Wolfgang Schultz ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Schultz (Philosoph) (Mondschultz; 1881–1936), österreichisch-deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Wolfgang Schultz (Heimatforscher) (* 1944), deutscher Heimatforscher 
 Wolfgang Schultz-Coulon (* 1941), deutscher Musiker und Architekt 
 Wolfgang Schultz-Piszachich (1919–1996), deutscher Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer 
 Wolfgang-Andreas Schultz (* 1948), deutscher Komponist, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Wolfgang E. Schultz (* 1945), deutscher Unternehmer 

Siehe auch:

 Wolfgang Schulz